Cochrane puede hacer referencia a:

Personas 
Thomas Cochrane (1775 - 1860), marino británico, partícipe de varias de las Guerras de Independencia Hispanoamericanas;
James Cochrane (1798 - 1883), fiscal general y presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar;
John Cochrane (1813 - 1898), político y militar estadounidense;
Fanny Cochrane Smith (1834 - 1905), aborigen australiana;
Josephine Cochrane (1839 - 1913), inventora estadounidense;
Archibald Cochrane (1885 - 1958), político escocés;
Charles Norris Cochrane (1889 - 1945), historiador y filósofo canadiense;
Mickey Cochrane (1903 - 1962), beisbolista estadounidense;
Rory Cochrane (1972 -), actor estadounidense;
Ryan Cochrane (1983 -), futbolista estadounidense;
Ryan A. Cochrane (1988 -), nadador canadiense;
Annalisa Cochrane (1996 -), actriz estadounidense;

Ficción 
Zefram Cochrane, personaje de la serie Star Trek;

Geografía 
En Argentina:
Paraje Cochrane, en la provincia de Buenos Aires;

En Canadá:
Cochrane, un pueblo de la provincia de Alberta;

En Chile:
Cochrane, una ciudad de la región de Aysén;
Lago Cochrane, en la región de Aysén, mitad chilena del lago que en Argentina se llama Pueyrredón;
Cerro Cochrane, en la región de Aysén;
Río Cochrane, en la región de Aysén;
Punta Cochrane, en la región de Aysén;
Estrecho Cochrane, en la región de Magallanes;
Isla Cochrane, en la región de Magallanes;

En Estados Unidos:
Cochrane, una villa del condado de Buffalo, estado de Wisconsin;

Arquitectura 
Estación Cochrane, en el paraje homónimo, Argentina;
Aeródromo Cochrane, en la ciudad homónima, Chile;
Teatro Municipal Lord Cochrane, en la ciudad de Valdivia, Chile;
Monumento a Lord Cochrane, en la ciudad de Valparaíso, Chile;

Medicina 
Colaboración Cochrane, instancia de estudio de revisiones sistemáticas sobre medicina y ciencias de la salud;
Biblioteca Cochrane, colección de bases de datos sobre ensayos clínicos controlados en el área de salud;

Naves 

Fragata blindada Cochrane, de la Armada de Chile;
Fragata Almirante Cochrane FF-05, de la Armada de Chile;
Destructor Cochrane, de la Armada de Chile;
Destructor Almirante Cochrane, de la Armada de Chile;
Acorazado chileno Almirante Cochrane, que finalmente sería el portaaviones británico HMS Eagle;
Destructor USS Cochrane (DDG-21), de la Armada de los Estados Unidos;

Otros 
Método de Cochrane-Orcutt, procedimiento de econometría;
Centro Deportivo y Social Lord Cochrane, de Concepción, Chile;
Editorial Lord Cochrane, de Chile.